Badminton kan syfta på:

 Badminton – en bollsport
 Badminton, Gloucestershire - en ort i England
 Badminton, Wales - en community i Blaenau Gwent i Wales